I fiumi principali della Bulgaria sono il Danubio, che segna il confine tra Bulgaria e Romania, l'Osăm, la Marica e l'Iskăr, i quali sfociano nel mar Egeo e nel mar Nero.

Per lunghezza, i fiumi più importanti sono il Danubio (2888 km) e la Marica (480), mentre l'Iskăr (368 km) è il maggiore dei fiumi che scorrono solo in Bulgaria.

Lista 

 Arčar - Арчар
 Arda - Арда
 Batova reka - Батова река
 Bistritsa - Бистрица
 Bunajska - Бунайска
 Bjala reka - Бяла река (bulgaro: fiume bianco)
 Cibrica - Цибрица
 Danubio - Дунав
 Delejnska reka - Делейнска река
 Dospat - Доспат
 Džuljunica - Джулюница
 Erma - Ерма
 Fakijska reka - Факийска река
 Iskăr - Искър
 Černi Iskăr - Черни Искър
 Palakarija - Палакария
 Jantra - Янтра
 Rosica - Росица
 Kamčija - Камчия
 Goljama Kamčija - Голяма Камчия (bulgaro: grande Kamčija)
 Luda Kamčija - Луда Камчия (bulgaro: pazzo Kamčija)
 Kriva - Крива
 Krumovica - Крумовица
 Lebnica - Лебница
 Lom - Лом
 Luda Jana - Луда Яна (bulgaro: pazzo Jana)
 Marica - Марица
 Matevir - Матевир
 Mečka - Мечка (bulgaro: Orso)
 Mesta - Места
 Bjala Mesta - Бяла Места (bulgaro: Mesta bianco)
 Černa Mesta - Черна Места (bulgaro: Mesta nero)
 Ogosta - Огоста
 Osăm - Осъм
 Provadijska reka - Провадийска река (bulgaro: fiume di Provadija)
 Pjasăčnik - Пясъчник (bulgaro: arenaria)
 Ropotamo - Ропотамо
 Rusenski Lom - Русенски Лом
 Beli Lom - Бели Лом (bulgaro: Lom bianco)
 Černi Lom - Черни Лом (bulgaro: Lom nero)
 Rusokastrenska reka - Русокастренска река (bulgaro: fiume di Rusokastro)
 Sazlijka - Сазлийка
 Stara reka - Стара река (bulgaro: fiume antico)
 Strjama - Стряма
 Struma - Струма
 Rilska reka - Рилска река
 Strumešnica - Струмешница
 Suha reka - Суха река (bulgaro: fiume secco)
 Širokolaška reka - Широколашка река (bulgaro: fiume di Široka Laka)
 Topolnitsa - Тополница ( significa pioppo)
 Tundža - Тунджа
 Văča - Въча
 Vărbitsa - Върбица
 Veleka - Велека
 Vit - Вит
 Beli Vit - Бели Вит (bulgaro: Vit bianco)
 Černi Vit - Черни Вит (bulgaro: Vit nero)
 Vojniška reka - Войнишка река (bulgaro: fiume del soldato)
 Zlatna Panega - Златна Панега (bulgaro: Panega dorato)

Nota: , cioè reka, significa fiume.

Altri progetti 

 
Bulgaria